Dalziel ist der Familienname folgender Personen:

 James Dalziel, 1. Baron Dalziel of Kirkcaldy (1868–1935), britischer Zeitungsverleger und Politiker
 Davison Dalziel, 1. Baron Dalziel of Wooler (1852–1928), britischer Politiker und Unternehmer
Ian W. D. Dalziel (* 1937), schottischer Geologe
 John McEwan Dalziel (1872–1948), britischer Botaniker, Arzt und Missionar
 Ryan Dalziel (* 1982), britischer Rennfahrer

Sonstiges:
 Dalziel Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika